Fazenda Santa Bárbara (Itatiba)
Ou ainda:
 Casa da Fazenda Santa Bárbara - no município de Caetité, no estado da Bahia

Desambiguações de fazendas